De Engelse benaming voor flessenpost
 The Message in the Bottle, een verzameling essays van Walker Percy uit 1975
 Message in a Bottle (single), een nummer van The Police uit 1979
 Message in a Bottle, een aflevering van Stargate SG-1 uit 1998
 Message in a Bottle, een aflevering van Star Trek: Voyager uit 1998
 Message in a Bottle (roman), een roman van Nicholas Sparks uit 1998
 Message in a Bottle (film), een film uit 1999 gebaseerd op deze roman
 Message in a Bottle (album), een album van JJ Lin uit 2017